Dit is een lijst van planetoïden 73001-73100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (73001) - || 2002 EP25 || 10 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73002) - || 2002 EE26 || 10 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73003) - || 2002 EJ26 || 10 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73004) - || 2002 EC28 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73005) - || 2002 EP29 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73006) - || 2002 ER29 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73007) - || 2002 ET29 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73008) - || 2002 EU29 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73009) - || 2002 EN30 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73010) - || 2002 EU43 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73011) - || 2002 EC44 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73012) - || 2002 EL44 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73013) - || 2002 EZ45 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73014) - || 2002 EU52 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73015) - || 2002 ES54 || 13 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73016) - || 2002 ES58 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73017) - || 2002 EL60 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73018) - || 2002 EN66 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73019) - || 2002 ES66 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73020) - || 2002 EE68 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73021) - || 2002 EL68 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73022) - || 2002 EU68 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73023) - || 2002 EW68 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73024) - || 2002 EV72 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73025) - || 2002 ER74 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73026) - || 2002 EW74 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73027) - || 2002 EZ77 || 11 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73028) - || 2002 EK78 || 11 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73029) - || 2002 EW78 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73030) - || 2002 EG79 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73031) - || 2002 EM80 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73032) - || 2002 EP80 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73033) - || 2002 EM81 || 13 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73034) - || 2002 EY82 || 13 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73035) - || 2002 EV84 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73036) - || 2002 EP86 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73037) - || 2002 EC87 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73038) - || 2002 EK87 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73039) - || 2002 EO91 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73040) - || 2002 EH92 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73041) - || 2002 ES94 || 14 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73042) - || 2002 EG95 || 14 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73043) - || 2002 EC98 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73044) - || 2002 EG99 || 15 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73045) - || 2002 EY105 || 9 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73046) Davidmann || 2002 EG112 || 9 maart 2002 || Catalina || CSS
|-
| (73047) - || 2002 EK114 || 10 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73048) - || 2002 EA115 || 10 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73049) - || 2002 EP115 || 10 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73050) - || 2002 EQ121 || 11 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73051) - || 2002 EQ126 || 12 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73052) - || 2002 EL127 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73053) - || 2002 EX133 || 13 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73054) - || 2002 EO153 || 15 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73055) - || 2002 FG || 16 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73056) - || 2002 FN2 || 19 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73057) - || 2002 FS2 || 19 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73058) - || 2002 FK4 || 20 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73059) Kaunas || 2002 FO5 || 16 maart 2002 || Moletai || MAO
|-
| (73060) - || 2002 FZ7 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73061) - || 2002 FC9 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73062) - || 2002 FE10 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73063) - || 2002 FG10 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73064) - || 2002 FE11 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73065) - || 2002 FR15 || 16 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73066) - || 2002 FV15 || 16 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73067) - || 2002 FD33 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73068) - || 2002 FK33 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73069) - || 2002 FM34 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73070) - || 2002 FB35 || 20 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73071) - || 2002 FB37 || 23 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73072) - || 2002 FC38 || 30 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73073) Jannaleuty || 2002 GA1 || 4 april 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| (73074) - || 2002 GF4 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73075) - || 2002 GL4 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73076) - || 2002 GN4 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73077) - || 2002 GT4 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73078) - || 2002 GR8 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73079) Davidbaltimore || 2002 GX8 || 14 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73080) - || 2002 GJ9 || 15 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73081) - || 2002 GD12 || 15 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (73082) - || 2002 GZ14 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73083) - || 2002 GK15 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73084) - || 2002 GX16 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73085) - || 2002 GM17 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73086) - || 2002 GY17 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73087) - || 2002 GA18 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73088) - || 2002 GD18 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73089) - || 2002 GT18 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73090) - || 2002 GT19 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73091) - || 2002 GW19 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73092) - || 2002 GZ19 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73093) - || 2002 GG20 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73094) - || 2002 GN20 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73095) - || 2002 GS20 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73096) - || 2002 GU20 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73097) - || 2002 GN21 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73098) - || 2002 GP21 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73099) - || 2002 GR21 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73100) - || 2002 GT21 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten